Бесора () может означать:

  — замок в Каталонии.
 Сальват Бесора, Жуаким (род. 1980) — андоррский футболист, нападающий.